CVO oder CvO steht für:

 nach Carl von Ossietzky (1889–1938, Friedensnobelpreisträger) benannte Einrichtungen
 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (Berlin)
 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (Bonn)
 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (Hamburg)
 das ehemalige DDR-Kombinat Elektronische Bauelemente „Carl-von-Ossietzky“ in Teltow bei Berlin, siehe VEB Applikationszentrum

 Chief Visionary Officer, Vorstandsmitglied für (unternehmerische) Visionen
 Commander of the Royal Victorian Order, mittlere Ordensstufe des britischen Hausordens
 Zirkumventrikuläres Organ (circumventricular organ - CVO), Bereiche um die Hirnventrikel im Zentralnervensystem
 Corvallis Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Corvallis (Oregon), Oregon
 Custom Vehicle Operations, eine Abteilung für Sondermodelle bei Harley-Davidson

CVO